Ордунья (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арратия-Нервион. Занимает площадь 33,60 км². Население — 4 180 человек (на 2018 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Расположен на реке Нервьон.

История 
Город основан в 1229 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Урдунья // Герника: журнал о баскской культуре. 2010. № 4

Муниципалитеты Бискайи
Города Бискайи